Àisha bint Muhammad ibn al-Ahmar, reina de Granada, anomenada Àisha al-Hurra (La Honesta) i coneguda a la tradició espanyola com Àixa; els musulmans també l'anomenàven Fàtima la Horra (traduït com "honorada"). Va viure durant el  i va ser esposa de Muley Hacen i mare de Boabdil, a qui va ajudar, amb el suport dels Banu Sarraj, per accedir al tron de Granada. Afavoridora de les intrigues palatines i rival d'Elisabet de Solís, va ser l'ànima de la resistència contra els Reis Catòlics i va acompanyar al seu fill, l'any 1493, en el seu exili a Fes, on va morir al cap de poc temps.

La llegenda diu que, quan anàven de camí cap a les Alpujarras, entre les actuals viles de Villa de Otura i El Padul, Boabdil va girar la vista enrere plorant per veure Granada per última vegada i Àisha li va dirː "Plora com una dona, el que no has sapigut defensar com un home". És per això que aquest port de muntanya rep el nom de Sospir del Moro.

A la ficció 
 Isabel de La 1 interpretada per Alicia Borrachero.

Enllaços externs 
 Wikiquote conté frases de o sobre Àisha.
 Regne Nassarita de Granada.

Referències 

Emirat de Gharnata
Reis
Morts a Fes
Governants andalusins